Kirrisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirrisaari (ö i Egentliga Tavastland), Riihimäki, 
 Kirrisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,76, long 25,00), 
 Kirrisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kirrisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 

Robotskapade Finlandförgreningar